Евгений Николаевич Алексе́ев:
 Алексеев, Евгений Николаевич (1919—2005) — ЗМС СССР, заслуженный тренер СССР.
 Алексеев, Евгений Николаевич (род. 1940) — российский доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии РФ.